Протокол VTP () — протокол ЛВС, служащий для обмена информацией о VLAN (виртуальных сетях), имеющихся на выбранном транковом порту. Разработан и используется компанией Cisco.

Аналогичный стандарт IEEE, используемый другими производителями — GVRP.

История протокола VTP 
Протокол VTP был создан для решения возможных проблем в среде коммутации виртуальных локальных сетей VLAN.
Например, рассмотрим домен, в котором имеются несколько связанных друг с другом коммутаторов, которые поддерживают несколько VLAN-сетей. Для создания и поддержания соединений внутри VLAN-сетей каждая из них должна быть сконфигурирована вручную на каждом коммутаторе. По мере роста организации увеличения количества коммутаторов в сети, каждый новый коммутатор должен быть сконфигурирован вручную с вводом информации о VLAN-сетях. Всего лишь одно неправильное назначение в сети VLAN может вызвать две потенциальные проблемы:
 Перекрестное соединение VLAN-сетей вследствие несогласованности в конфигурации VLAN-сетей.
 Противоречивость конфигурации в смешанной среде передачи, например, в среде, включающей в себя сегменты Ethernet и Fiber Distributed Data Interface (FDDI).

В протоколе VTP согласованность конфигураций VLAN-сетей поддерживается в общем административном домене.
Кроме того, протокол VTP уменьшает сложность управления и мониторинга VLAN-сетей.

Общие положения протокола VTP 
Назначение протокола VTP состоит в поддержке согласованности конфигураций в общем административном домене. Протокол VTP является протоколом обмена сообщениями, использующим магистральные фреймы 2-го уровня для управления добавлением, удалением и переименованием VLAN-сетей в одном домене.

Кроме того, протокол VTP позволяет осуществлять централизованные изменения в сети, о которых сообщается всем другим коммутаторам в сети. Сообщения протокола VTP инкапсулируются в фирменные фреймы протоколов ISL или IEEE 802.1Q и передаются далее по магистральным каналам другим устройствам. К фреймам IEEE 802.1Q в качестве тега добавляется 4-х байтовое поле. В обоих форматах передаются идентификатор VLAN-сети.

В протоколе четвертой версии (IPv4)

Источники 
 Программа сетевой академии Cisco CCNA 3 и 4. Вспомогательное руководство. ISBN 5-8459-1120-6, ISBN 1-58713-113-7

Ссылки 
 Настройка сетей VLAN в Cisco Catalyst
 Основные сведения о протоколе VTP, применение на практике
 VLAN Trunking Protocol
 Распространяем VLAN-ы на другие коммутаторы (howto в Cisco Packet Tracer)

Виртуальные локальные сети
Сетевые протоколы